Decsi István (16. század – 17. század) iskolamester, költő.
Decsi István (? – 1631) református lelkész, költő.
Decsi István (1955 –) vívó mesteredző.